Baffin

 William Baffin, navigateur et explorateur anglais (1584-1622)
 Baie de Baffin, ou mer de Baffin, vaste golfe ouvert de l'Atlantique
 Île de Baffin, île de l'archipel arctique canadien
 Baffin-Sud, une circonscription électorale du Nunavut (Canada)
 Baffin, Unorganized, une division territoriale du Nunavut (Canada)
 Archipel de Baffin-Parry, îles qui s'étendent entre la mer de Baffin et la baie d'Hudson
 Blackburn Baffin, avion militaire britannique de l'entre-deux-guerres.

Source